William Campbell (zm. 1796) – brytyjski gubernator Bermudów
 William W. Campbell (1806–1881) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 William Wildman Campbell (1853–1927) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 William Wilfred Campbell (1861–1918) – kanadyjski poeta
 William Wallace Campbell (1862–1938) – amerykański astronom
 William Campbell (ur. 1919) – irlandzki strzelec, olimpijczyk
 William Campbell (1923-2001) – amerykański aktor
 William C. Campbell (ur. 1930) – irlandzki biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny
 William Campbell – belizeński polityk

Zobacz też 
 [